Сальг ():

 Сальг, Жак-Бартелеми (Jacques-Barthélemy Salgues; 1760—1830) — французский священник и публицист.
  (; 1794—1884) — французский политик.

Примечания